Макарушино — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Гдов» Гдовского района.

Расположена на западной границе города Гдова на берегу реки Гдовка.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляет 109 жителей, на 2009 год — 125 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гдовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района